Мухаммад III
 Мухаммад III (халиф Кордовы) — халиф Кордовы (1024—1025), праправнук Абд ар-Рахмана III, представитель династии Омейядов
 Мухаммад III (эмир Гранады) — третий эмир Гранады с 1302 по 1309 год